Гнедов — русская фамилия. Известные носители:
 Гнедов, Алексей Трофимович (1912—1987) — партийный деятель, председатель Смоленского облисполкома.
 Гнедов, Василиск (настоящее имя Васи́лий Ива́нович Гне́дов; 1890—1978) — русский поэт-авангардист, один из лидеров движения эгофутуристов.